Sofiakatedralen kan syfta på

Sofiakatedralen i Kiev –  en katedral i Kiev i Ukraina
Sofiakatedralen i Novgorod i Ryssland (världsarv)
Sofiakatedralen i Sankt Petersburg i Ryssland
Sofiakatedralen i Polotsk i Vitryssland
Sofiakatedralen i Almaty i Kazakstan
Sofiakatedralen i Harbin i Kina
Sofiakatedralen i London i Storbritannien

Se även 
 Hagia Sofia (före detta katedral)
 Hagia Sofia (olika betydelser)
 Sofia kyrka (olika betydelser)